Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge steht für folgende Wahlkreise in Sachsen:

Landtagswahlkreise:
 Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1
 Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2
 Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 3
 Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 4

Bundestagswahlkreise:
 Bundestagswahlkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge